Guerrini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Guerrini (1907–1970), italienische Sängerin (Sopran)
 Giancarlo Guerrini (* 1939), italienischer Schauspieler
 Giovanni Guerrini (1887–1972), italienischer Architekt und Maler
 Giovanni Guerrini (Fußballspieler) (* 1960), italienischer Fußballspieler
 Giulia Guerrini (* 1996), italienische Schauspielerin und Sängerin
 Giuseppe Guerrini (* 1941), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Saluzzo
 Guglielmo Guerrini (* 1956), italienischer Kanute
 Marina Guerrini (* 1986), Schweizer Schauspielerin
 Mino Guerrini (eigentlich: Giacomo Guerrini; 1927–1990), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Olindo Guerrini (1845–1916), italienischer Dichter
 Orso Maria Guerrini (* 1943), italienischer Schauspieler
 Pierpaolo Guerrini (* 1967), italienischer Komponist, Toningenieur, Arrangeur und Entwickler
 Pietro Guerrini (1651–1716), italienischer Architekt und Zeichner und Spion

Siehe auch:
 Guerini
 Guérini